Siekmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Siekmeier (1903–1984), nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter und stellvertretender Gauleiter in Thüringen
 Heinrich Christian Siekmeier (1901–1982), nationalsozialistischer Regierungspräsident von Trier